Sieland ist der Familienname folgender Personen:

 Cäthe Sieland (* 1982), deutsche Sängerin
 Bernhard Sieland (* 1945), deutscher pädagogischer Psychologe